Opp (Alabama)
 OPP - Polícia Provincial de Ontário
 Ordem dos Psicólogos Portugueses

Veja também
 OP

Desambiguações de siglas